Director executiu, principal oficial executiu que executa les polítiques marcades per una empresa
 Director general
 Director artístic, responsable en una producció artística (publicitat, editorial, cinema, televisió, videojocs) que configuren la posada en escena
 Director de cinema, encarregat de supervisar i conduir les fases de producció de les pel·lícules 
 Director teatral
 Director d'orquestra, encarregat de coordinar els diferents instruments que componen una orquestra
 Director de cor, encarregat de coordinar tots els instruments i/o veus que integren la formació musical.
 Director de televisió